Mighty Garvey! — пятый британский студийный альбом группы Manfred Mann, выпущенный 28 июня 1968 года лейблом Fontana Records, последний студийный альбом группы. В США альбом был издан 6 мая того же года лейблом Mercury Records под названием The Mighty Quinn, британское и американское издания имеют разные обложки и отличаются числом и составом композиций. Оба издания включают хиты группы — кавер-версию песни "Ha! Ha! Said The Clown" Тони Хаззарда (#4 в UK Singles Chart, 1967)
и "Mighty Quinn" Боба Дилана (#1 в UK Singles Chart, 1968).

Об альбоме

Список композиций (UK)

Список композиций (USA)

Участники записи 
 Манфред Манн – клавишные, бэк-вокал 
 Том МакГиннес – гитара, бэк-вокал
 Майк Д'Або – вокал
 Майкл Хагг – ударные, перкуссия 
 Клаус Форман – бас-гитара, деревянные духовые музыкальные инструменты, бэк-вокал 
 Derek Wadsworth – тромбон на "Each And Every Day"

Ссылки 
 Discogs: Mighty Garvey!

Примечания 

Альбомы 1968 года
Альбомы Manfred Mann
Альбомы на английском языке
Альбомы Fontana Records